Анато́лий Алекса́ндрович За́йцев (6 февраля 1940 — 13 февраля 2022) — российский партийный и государственный деятель. Министр путей сообщения Российской Федерации в 1996—1997 годах. Профессор, доктор экономических наук. Автор идеи внедрения магнитолевитационных технологий на железных дорогах России.

Биография 
Родился 6 февраля 1940 года в деревне Калинино Ленинградской области в семье крестьян.

В 1958 году закончил Лодейнопольский техникум железнодорожного транспорта, в 1965 году — Ленинградский институт инженеров железнодорожного транспорта. Специальность: инженер путей сообщения — электромеханик.

Окончил Ленинградскую высшую партийную школу.

Трудовую биографию начал кочегаром в депо на станции Кандалакша. Работал помощником машиниста тепловоза, бригадиром и мастером коллективов по ремонту локомотивов, начальником отдела, заместителем начальника депо, начальником депо.

С 1975 года занимал должность второго, затем первого секретаря Кандалакшского горкома КПСС.

В 1984—1986 годах — начальник Мурманского отделения Октябрьской железной дороги.

В 1986—1987 годах — заместитель начальника Октябрьской железной дороги.

В 1987—1996 годах — занимал пост начальника Октябрьской железной дороги.

С 14 августа 1996 по 14 апреля 1997 года — министр путей сообщения Российской Федерации.

После отставки с поста министра был вновь назначен начальником Октябрьской железной дороги.

В 2003—2011 годах — депутат Законодательного Собрания, председатель постоянной комиссии по бюджету и налогам ЗС Ленинградской области.

В последние годы занимал должность руководителя Научно-образовательного центра инновационного развития пассажирских железнодорожных перевозок (НОЦ ПП ПГУПС).

Также занимался научно-педагогической деятельностью. Являлся профессором кафедры «Экономика транспорта», а также кафедры «Электрическая тяга» Петербургского государственного университета путей сообщения Императора Александра I.

Ушел из жизни 13 февраля 2022 года. Похоронен на Комаровском кладбище Санкт-Петербурга.

Ректорат СПГУПСа инициировал рассмотрение вопроса о присвоении имени А. А. Зайцева созданному им НОЦ ПП ПГУПС.

Сын, дочь, четыре внучки.

Научные труды 
 Зайцев А. А., Ефанов А. Н., Третьяк В. П. и др. По рыночной колее. — Саратов: Изд-во Сарат. ун-та, 1991. — 160 с.
 Зайцев А. А., Ефанов А. Н., Третьяк В. П. Дорога в рынок: Железнодорожный транспорт в условиях формирования рыночных отношений — М.: ЦНТБ МПС РФ, 1994. — 236 с.
 Зайцев А. А. Экономическая стратегия управления железными дорогами — СПб.: СПГУПС, 1995. — 126 с.
 Зайцев А. А., Ефанов А. Н., Третьяк В. П. Вехи перемен в развитии железнодорожного транспорта: В 2 т. — М.: Парус, 1998.

Почетные и ученые звания 
 Академик и член президиума Международной академии транспорта

Примечания

Источники 
 Профиль на портале ОАО «РЖД»
 Законодательное собрание Ленинградской области
 Путей было много, а дорога одна: Интервью с А. А. Зайцевым / Беседовала Н. Коновалова // Санкт-Петербургские ведомости. — 2020. — 6 февр.

Министры путей сообщения Российской Федерации
Первые секретари Кандалакшского горкома КПСС
Депутаты Законодательного собрания Ленинградской области
Инженеры путей сообщения
Делегаты XXV съезда КПСС
Похороненные на Комаровском кладбище